Francisco de Herrera, puede referirse a:

 Francisco de Herrera el Mozo
 Francisco de Herrera el Viejo
 Francisco de Herrera Campuzano
 Francisco de Herrera Ruesta, arzobispo de Granada en 1524.